Диспетчерская служба (энергетика)
 Диспетчерская служба (железнодорожный транспорт)
 Диспетчерская служба (воздушный транспорт)

См. также 
 Диспетчер (значения)